7 (getal)
 Het jaar 7 van de gangbare jaartelling
 Het jaar VII van de Franse republikeinse kalender